Europaparlamentsvalet 2007 var två val till Europaparlamentet:

 Europaparlamentsvalet i Bulgarien 2007
 Europaparlamentsvalet i Rumänien 2007